Krinoline bezeichnet folgende Begriffe:

 Eine Art des Reifrock
 Krinolinenmode
 Fahrgeschäft auf dem Oktoberfest siehe: Oktoberfest#Krinoline
 Prinzeßchen Krinoline